Стивен Джессел (, род. 14 августа 1986) — ирландский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Ирландии 2016 г.

В составе сборной Ирландии участник шахматных олимпиад 2016 и 2018 гг.

В 2005 и 2006 гг. представлял Ирландию на юниорских чемпионатах мира.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии С. Джессела  в базе Chessgames
 Личная карточка С. Джессела  на сайте 365Chess

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам